Mikrobarometr Askania - precyzyjny barometr przeznaczony do pomiaru ciśnień w kopalniach i na podstawie ciśnienia do określenia wysokości przy pomiarach geodezyjnych. Elementem pomiarowym mikrobarometru jest spiralna rurka Bourdona, wykonana ze specjalnego stopu berylu.

Bibliografia
 Jan Pawiński, Janusz Roszkowski, Janusz Strzemiński Przewietrzanie kopalń (ISBN 82-216-0059-X)

Sprzęt górniczy